Далма има више значења:

 Далма (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Далма (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији